* Las Palmas de Gran Canaria, ciutat i municipi espanyol de la província de Las Palmas, a les Illes Canàries
 Província de Las Palmas, ciutat i municipi espanyol de la província de Las Palmas, a les Illes Canàries
 Unión Deportiva Las Palmas, club de futbol de la ciutat de Las Palmas de Gran Canaria, a les Canàries
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol, club de futbol canari de la ciutat de Las Palmas de Gran Canaria a Gran Canària